El Torneig de Newport 2022, oficialment conegut com a Infosys Hall of Fame Open 2022, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 de juliol de 2022 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

El tennista local Maxime Cressy va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

En aquesta edició del torneig es va ser seleccionar el tennista Lleyton Hewitt per entrar a formar part de l'International Tennis Hall of Fame.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022